Schönefeld är ett vanligt tyskt ortnamn som betyder vackert fält.  Namnet kan syfta på:

Schönefeld, Niedergörsdorf – en stadsdel i Niedergörsdorf, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
Schönefeld, Nuthe-Urstromtal – ort i Nuthe-Urstromtal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Schönefeld, Landkreis Dahme-Spreewald – en kommun i Brandenburg
 Berlin-Schönefelds flygplats – en internationell flygplats
 Berlin-Schönefeld (station) – en järnvägsstation